Dornfeld je:
v geografii 
německý geografický název pro
 Trnové Pole, obec v Česku (na jižní Moravě)
 Ternopillju, vesnici (selo) na Ukrajině (v Haliči)

příjmení
 Immanuel Dornfeld (1796–1869) – německý úředník a vinař
 Lothar von Dornfeld (1857–1946) – rakouský generálmajor